konopnica – nazwa rodzaju roślin z rzędu dyniowców

 W Polsce
 Konopnica – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Konopnica 
 Konopnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice 
 Konopnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka 
 Konopnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Konopnica – gmina w woj. lubelskim
 Konopnica – gmina w woj. łódzkim
 Konopnica – gromada w powiecie lubelskim
 Konopnica – gromada w powiecie wieluńskim

Poza granicami Polski 
 Macedonia Północna
 Konopnica (maced. Конопница) – wieś w gminie Kriwa Palanka
 Ukraina
 Konopnica – wieś w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego
 Konopnica – dawna wieś  w rejonie tarnopolskim (dawn. zborowskim) obwodu tarnopolskiego

 Miejscowości w Serbii
 Konopnica – wieś w okręgu jablanickim, w gminie Vlasotince